

Nom commun 
 Existence (philosophie) est le fait d'être, que ce soit d'une manière absolue, pour la perception, ou encore pour la conscience.
 En mathématiques et en logique, l'existence est une proposition permettant d'introduire dans un raisonnement un objet satisfaisant certaines propriétés.

Titres d'œuvres 
 Existences (all things)  est le titre d'un épisode de la  de la série télévisée X-Files.
 Existences est le  de la série de bande dessinée Le Chant des Stryges de Corbeyran et Guérineau sorti en 2002.
 Existence est le  d'Antoine Dufour.
 eXistenZ est un film fantastique de David Cronenberg.

Voir aussi 
 Existentialisme